Leslie Feist, Canadese zangeres
 Raymond Feist, Amerikaanse fantasyauteur